Куп Шпаније у фудбалу или Куп Краља () је фудбалско такмичење за куп у Шпанији.

Куп је основан 1902. на предлог Карлоса Падроса (-{Carlos Padrós}-), будућег председника ФК Мадрида (Реал Мадрид), који је назив предложио у част крунисања Алфонса XIII. На првом турниру учествовали су још Барселона, -{Club Espanyol de Foot-Ball}-  (Еспањол),  -{Club Vizcaya}-  (Атлетик Билбао) и  -{New Foot-Ball de Madrid}-  (kasnije Реал Мадрид). 

Куп је имао четири периода:

 1902 — 1930/31 — Куп Краља
 1931/32 — 1935/36 — Трофеј Председника -{II}- Републике
 1936/37 — 1938/39 — Куп Генералисимуса
 Од 1976/77 — Куп Краља

Најуспешнији клуб овог такмичења је Барселона са 31 титулом.

Актуелни освајач трофеја је Реал Бетис који је у финалу 2022. године након извођења једанаестераца савладао Валенсију и тако освојио свој трећи трофеј у купу Краља.

Освајачи купа 

*Клуб -{Vizcaya}- је била екипа сатављена од играча Атлетик клуба и ФК Билбао. Године 1903, та два клуба су се спојила у ФК Атлетик Билбао. Иако Атлетик освање првог Купа 1902. води као успех свога клуба, Фудбалски савез Шпаније га не признаје.

Финалне утакмице

Куп Краља

Трофеј Председника -{II}- Републике 
-

Куп Генералисимуса

Куп Краља

Референце

Спољашње везе 

 Резултати Шпанског купа
 Службена страница

Ш
Фудбал у Шпанији